Identitatea haiducului Zdrelea este incerta. Anumiti cercetatori sustin ca l-ar fi chemat Alexandru Corbu, s-ar fi născut în Corbi în anul 1790. Ar fi fost frate de cruce cu Tudor Vladimirescu și participant la Revoluția din 1821. Stânca lui Zdrelea, stanca haiducului - „Legenda locală spune că aici căpitanul de haiduci Zdrelea, originar din acest sat {Corbi}, se odihnea și lua masa cu ortacii lui, ori de câte ori își vizita locul natal. Tradiția folclorică spune că: «cine urcă pe această piatră, la vremea răsăritului și apusul soarelui, prinde puterea haiducului în corp și se vindecă de boală». De asemenea, se spunea că: «atunci când capul haiducului apare pe piatră în țară sunt frământări...»”.